Öt elem (európai) – a korai nyugati természettudomány öt eleme
 Öt elem (kínai) – a kínai filozófia öt eleme